A Culturzêzere é uma associação cultural sem fins lucrativos, apolítica e apartidária, destinada a promover atividades culturais no concelho de Ferreira do Zêzere (Ribatejo Norte, Portugal). Foi fundada em 2001 por um conjunto de individualidades ligadas a este município localizado a norte de Tomar, junto ao Rio Zêzere.

Esta associação tem divulgado o Concelho de Ferreira do Zêzere nas suas diferentes vertentes e na sua real dimensão, encontrando-se mais vocacionada para a defesa dos valores culturais e ambientais do Concelho numa perspectiva de desenvolvimento turístico/cultural.

Ligações externas
Ferreira do Zêzere

Associações de Portugal